Ariella Ferrera, née le  à Medellín en Colombie, est une actrice pornographique colombienne.

Carrière 
À partir de cinq ans, elle part avec sa famille pour la ville américaine de Chicago. Là-bas, elle a passé sa jeunesse, a fait des études et a travaillé comme hygiéniste dentaire.

Elle a commencé à travailler dans l'industrie pornographique en 2009, et est apparue dans des importantes entreprises pornographiques comme Brazzers, Mile High, Girlfriends Films, Bangbros et Digitale Playground.

Références

Liens externes 
 

Actrice pornographique colombienne
Actrice pornographique américaine
Naissance à Medellín
Naissance en janvier 1979